

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Szkolna – część wsi Leszczany w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź